Алка́нтара ():

 Алкантара — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Алкантара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Алкантара — космодром в Бразилии.
 Алкантара — один из старейших духовных рыцарских орденов Испании, основанный в 1156 году.
 Алкантара, Илдемар (род. 1982) — бразильский боец ММА.
 Алкантара, Иури (род. 1980) — бразильский боец ММА.
 Алкантара, Освальдо (настоящее имя Балтазар Лопеш да Силва, 1907—1989) — поэт и романист из Кабо-Верде.

См. также 
 Алькантара

Примечания